, aussi connu sous le nom de 12" of Evil, est seul et unique album demo de Mc Spider, la formation qui incluait Michael Cummings de Powerman 5000 et Lamar Lowder.

Pistes de l'album
 Much Evil (Bullet To The Brain Mix) 
 Much Evil (Get In It, Get On It Mix) 
 Much Evil (Family Mix)

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 1990